La Porte de l'Inde peut désigner :
 la Porte de l'Inde de Bombay, en Inde ;
 la Porte de l'Inde de New Delhi, en Inde.